Jefe del Estado Mayor del Ejército puede referirse a:
 : 
 Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile

 : 
 Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)
 Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA)
 Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMAE)
 Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME)

 :
 Jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, JEMA